Hein est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 Andrew Hein (né en 1984), joueur américain de volley-ball 
 Bianca Hein (née en 1976), actrice allemande 
 Birgit Hein (née en 1942), cinéaste allemande
  (1868-1937), ecclésiastique luthérien américain
  (né en 1982), nageur olympique allemand
 Christoph Hein (né en 1944), dramaturge et traducteur allemand 
 , professeur américain en pharmacologie et toxicologie
 Einar Hein (1875-1931), peintre danois de paysage
 Edy Hein (1929-2006), coureur cycliste luxembourgeois 
  (1892-1976), scientifique et artiste allemand
 Gauthier Hein (né en 1996), footballeur français
 Harald Hein (1950-2008), épéiste et fleurettiste allemand 
  (né en 1945), major-général estonien
  (né en 1954), joueur allemand de football
  (né en 1991), joueuse américaine de soccer
 Jakob Hein (né en 1971), auteur et médecin allemand 
  (né en 1979), assistant présidentiel américain
 Jeppe Hein (né en 1974), artiste danois
 John Hein (1886-1963), lutteur sportif américain 
  (né en 1967), personnalité de radio américain
  (né en 1956), professeur danois en bioinformatique
  (née en 1944), pédiatre américaine
 Karl Hein (1908-1982), athlète allemand 
  (1916-2000), économiste et académicien américain
  (1910-1965), femme politique est-allemande
 Mel Hein (1909-1992), joueur américain de football 
  (né en 1965), administrateur américain
  (née en 1968), surfeuse olympique israélienne
  (né en 1963), joueur australien de football australien
  (né en 1984), acteur et combattant allemand
  (né en 1990), joueur allemand de football
  (né en 1973), acteur indien
 Piet Hein (1577-1629), corsaire et héros du folklore hollandais
 Piet Hein, (1905-1996), poète et scientifique danois 
  (née en 1955), actrice estonienne
  (né en 1932), professeur et auteur universitaire américain
  (née en 1953), femme politique allemande
 Vincent Hein (né en 1970), écrivain français

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand